Camillo Alleva – vescovo cattolico italiano
Carlo Alleva – pittore italiano
Enrico Alleva – etologo italiano
Giorgio Alleva – economista e statistico italiano
Piergiovanni Alleva – giurista e docente italiano
Stefano Alleva – regista italiano

Pagine correlate
Allevi